Dinglreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Dinglreiter (* 1935), deutscher Kommunal- und Landespolitiker (CSU)
 Senta Dinglreiter (1893–1969), niederbayrische Schriftstellerin